A Europeada de 2012 foi realizada na Lusatia e contou com 20 participantes é novamente o campeão foi o Tirol do Sul vencendo os Ciganos na Hungria

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Fase Final

Quartas de Final

Semifinais

Decisão do Terceiro Lugar

Final

Ligações Externas 
 Futebol independente da FIFA

FIFA